Аше може да буде:

 Аше, насеље и општина у Француској
 Аше (река)
 Аше (музика)